Dix-Huit-Août ou XVIII-Août ou 18-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe,0 peut désigner :

Calendrier 

18 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette date.

Graphies en français 

En Belgique,

 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
Bombardement de Namur par l'armée américaine, plus de 330 civils périrent. La cible, le Pont du Luxembourg ne fut pas touchée.
Exécution par les Rexistes de dix-neuf otages, dont le curé doyen de Charleroi Pierre Harmignie, lors de la Tuerie de Courcelles, en représailles à l'assassinat du bourgmestre rexiste de Charleroi, Oswald Englebin, par la Résistance intérieure belge.

En France,
 
 Le , pendant la guerre franco-allemande de 1870 :
 Bataille de Saint-Privat alias bataille de Gravelotte, achevée sur la commune de Saint-Privat-la-Montagne en Moselle.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération de Merville-Franceville-Plage dans le Calvados, par la brigade Piron aidée des Alliés britanniques et néerlandais, durant l’opération Paddle.
 Libération du Coudray en Eure-et-Loir, par les  Alliés américains, qui réduisent les deux dernières poches de résistance allemande de la région de Chartres.
 Combats pour la libération du Puy-en-Velay et ses environs, dont Espaly-Saint-Marcel, en Haute-Loire.
 Libération d'Annemasse et ses environs, dont Gaillard et Étrembières, en Haute-Savoie.
 Attaque meurtrière de la caserne Lapérouse à Albi par les maquisards graulhetois, dans le Tarn.
  Rafle dite du Jardin David / Lac de la Maix, à Moussey dans les Vosges, par les Allemands.
 Libération de Montreuil en Seine-Saint-Denis, par une insurrection populaire soutenue par la Résistance intérieure française.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 18 de Agosto » ou « Dieciocho de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 18 de Agosto<ref group=W>Google Maps & Google Street 1 & Google Street 2 & [ ViaMichelin] & Bing Cartes & Here WeGo & [ Mappy] & OpenStreetMap (sites consultés le 18 août 2017), (Calle) 18 de Agosto, [[Quartier (ville)|Colonia']] Aquiles Cordoba, Ixtapaluca, État de Mexico, Mexique. </ref>, à Ixtapaluca, dans l'État de Mexico.

 Références et localisations 
 Références 

 Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique)'', Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes en français  dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
18